Het ATP-toernooi van Shanghai (met de officiële naam Shanghai Rolex Masters 2014) werd gespeeld van 6 tot en met 12 oktober in de Chinese stad Shanghai. De wedstrijden werden gespeeld op verschillende indoor en outdoor hardcourtbanen van het Qizhong Forest Sports City Arena.

Het enkelspel werd gewonnen door Roger Federer. Hij versloeg in de finale Gilles Simon met 7-6(6) en 7-6(2). Het dubbelspel werd gewonnen door Bob Bryan en Mike Bryan. Zij versloegen in de finale Julien Benneteau en Édouard Roger-Vasselin met 6-3 en 7-6(3).

Het toernooi van 2014 trok 152.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

2014
Shanghai